Il doppio del torneo di tennis College Station Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Brian Vahaly che hanno battuto in finale André Sá e Bruno Soares 7-5, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (finale)
 Brian Baker /  Robert Kendrick (semifinali)

Assente
 Paul Goldstein /  Brian Vahaly (Campioni)
 Bobby Reynolds /  Wesley Whitehouse (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

College Station Challenger 2004